CIY steht für:
 Flughafen Comiso (IATA-Code), italienischer Flughafen

ciy steht für:
 Chaima (ISO-639-3-Code), eine der beiden gefährdeten Varietäten von Cumanagoto, einer karibischen Sprache an der Ostküste Venezuelas

Abkürzung